Burdinski ist der Name von

 Dietmar Burdinski (1959–2010), Autor und Comedian
 Jan Burdinski, Schauspieler und Theaterintendant

Siehe auch:
 Burdenski